

Броди-Дуже — село в гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Броди-Дуже — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Броди-Дуже — село в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства